

Geografia

Francia 
 San Salvatore – comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime

Italia 
 San Salvatore di Fitalia – comune italiano nella città metropolitana di Messina
 San Salvatore Monferrato – comune italiano in provincia di Alessandria
 San Salvatore Telesino – comune italiano in provincia di Benevento
 San Salvatore – frazione di Malnate in provincia di Varese
 San Salvatore – frazione di Montecarlo in provincia di Lucca
 San Salvatore – frazione di Sospiro in provincia di Cremona
 San Salvatore di Sinis – frazione di Cabras in provincia di Oristano
 San Salvatore – località (non frazione) di Casoria nella città metropolitana di Napoli
 San Salvatore – frazione capoluogo di Cogorno nella città metropolitana di Genova
 San Salvatore – frazione di Ripatransone in provincia di Ascoli
 San Salvatore – frazione di Roccavaldina nella città metropolitana di Messina
 San Salvatore – quartiere di Caltanissetta

Santi
 San Salvatore – epiteto di Gesù
 San Salvatore da Horta – minorita e confessore a Cagliari

Cinema 
 San Salvatore – film del 1955 diretto da Werner Jacobs

Pagine correlate 
 Cattedrale di San Salvatore
 Chiesa di San Salvatore
 Monastero di San Salvatore
 Monte San Salvatore